Zoutstraat (Groningen) - straat in Groningen, Nederland
 Zoutstraat (Steenbergen) - straat in Steenbergen, Nederland
 Zoutstraat (Alkmaar) - straat in Alkmaar, Nederland
 Zoutstraat (Harlingen) - straat in Harlingen, Nederland
 Zoutstraat (Eindhoven) - straat in Eindhoven, Nederland
 Zoutstraat (Anderlecht) - straat in Anderlecht, België
 Zoutstraat (Anzegem) - een straat in Anzegem, België
 Zoutstraat (Diest) - een straat in Diest, België
 Zoutstraat (Gent) - een straat in Gent, België
 Zoutstraat (Leuven) - een straat in Leuven, België
 Zoutstraat (Sint-Truiden) - een straat in Sint-Truiden, België